Юрасовский сельсовет

Воронежская область 

 Юрасовский сельсовет Ольховатского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Московская губерния / Московская область 

 Юрасовский сельсовет в составе
 Михалевской волости Бронницкого уезда Московской губернии (1919—1929)
 Ашитковского (Виноградовского) района Коломенского округа Центрально-Промышленной (Московской) области (1929—1939)